Lesko est le nom des localités polonaises suivantes :
 Lesko, gmina du powiat de Lesko, dans la voïvodie des Basses-Carpates ;
 Lesko, ville et siège de cette gmina ;
 Synagogue de Lesko
 Łęsko, village du powiat de Goleniów, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.

Patronyme 

 Anna Lesko (née en 1979), chanteuse roumaine ;
 Debbie Lesko (née en 1958), femme politique américaine.

Homonymie de localités